Янгиров — фамилия; имеет женскую форму Янгирова.
 Янгиров, Марван Янгирович (1908—1992) — советский государственный деятель.
 Янгиров, Рашит Марванович (1954—2008) — российский историк кино и литературовед, специалист в области кинематографа русского зарубежья.